Maltese Premier League, även kallad BOV Premier League av sponsorskäl är Maltas högsta division i fotboll för herrar, och lyder under Maltas fotbollsförbund. Serien, som fram till säsongen 1980/1981 hette "Maltese First Division", sparkade igång säsongen 1909/1910 och vanns då av Floriana FC.

Klubbar säsongen 2022/23

Mästare

Källor

RSSSF

Fotnoter

Externa länkar
 RSSSF  (Malta - List of Champions and Runners-Up)
 RSSSF  (Malta - List of Final Tables)
 foot.dk 
 Maltese Premier League på Soccerway

Fotbollstävlingar på Malta
Fotbollsserier
Återkommande sportevenemang med premiär 1909